Hår har flere specialiseringer:
 Hår
 Menneskehår
 Kønsbehåring
 Knurhår
 Fimrehår
 Vandhår - en alge

 Andet hår
 Hårsæk
 Frisure
 Øjenbryn
 Skæg
 Fipskæg
 Bakkenbart
 Skæggede dame
 Manke
 Pels
 Paryk
 Epilator

 Se også
 Haar (München) - kommune i Landkreis München
 Hår (Haldum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Haldum Sogn, Favrskov Kommune